Deividas Česnauskis (Nascido em 30 de Junho de 1981, em Kuršėnai) é um jogador de futebol lituano que defendeu o Heart of Midlothian F.C., atualmente joga no futebol grego, milita no Aris Salônica

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Lituânia
Futebolistas do Aris FC
Jogadores da Seleção Lituana de Futebol